Giovanni Paleologo (ca. 1225-1275) – generale bizantino, sebastocratore e despota, fratello di Michele VIII Paleologo
Giovanni Paleologo (1286-1308) – figlio di Violante di Monferrato e Andronico II Paleologo
Giovanni II Paleologo (1321-1372) – marchese del Monferrato
Giovanni III Paleologo (1362-1381) – marchese del Monferrato
Giovanni IV Paleologo (1412-1464) – marchese del Monferrato
Giovanni V Paleologo (1332-1391) – imperatore bizantino
Giovanni VII Paleologo (1370-1408) – imperatore bizantino
Giovanni VIII Paleologo (1392-1448) – imperatore bizantino
Giovanni Paleologo – presidente onorario del Consiglio di Stato
Giovanni Paleologo – colonnello del Regio Esercito, comandante della base di Lampedusa nel 1943